Big Hole puede referirse a:

 el Big Hole, una antigua mina a cielo abierto en Kimberley, Sudáfrica;
río Big Hole, un afluente del río Jefferson, que discurre por el suroeste de Montana, Estados Unidos;
Campo de batalla nacional Big Hole, un memorial en Montana, Estados Unidos;
Big Hole, un gran cráter de explosión del condado de Lake, Oregon;
Batalla de Big Hole, una batalla durante la Guerra Nez Perce de 1877 ;
Paso Big Hole,  un paso de alta montaña en Montanaa;
Bosque nacional Big Hole, un antiguo bosque Nacional de Montana y Idaho.